NTB steht für:
 Namibia Tourism Board, staatliche Tourismusorganisation in Namibia
 National Tourist Board (Sierra Leone), staatliche Tourismusorganisation in Sierra Leone
 Naumburger TouristenBahn, die Straßenbahn der Stadt Naumburg (Saale)
 Nassauische Touristik-Bahn, einen Museumsbahnbetrieb auf der Aartalbahn
 Neue Technik im Büro – Fachzeitschrift für Informationsverarbeitung, eine Zeitschrift der DDR (1957–1991)
 Interstaatliche Hochschule für Technik NTB Buchs
 Niedersächsischer Turner-Bund
 Non-tariff barrier to trade (dt.: Nichttarifäres Handelshemmnis), indirekte protektionistische Maßnahme der Außenhandelsbeschränkung
 Norsk Telegrambyrå, eine norwegische Presseagentur
 North Sea Terminal Bremerhaven, einen der Betreiber des Container-Terminals Bremerhaven
 Nusa Tenggara Barat, indonesische Provinz in der Region Nusa Tenggara
 Bahnhof Trabitz (DS100-Code), Bahnhof von Trabitz an der Bahnstrecke Weiden–Bayreuth
 Binter CV (ICAO-Code), kapverdische Fluggesellschaft
 Notodden Airport (IATA-Code), Flughafen von Notodden, Provinz Telemark, Norwegen

NTB